Maneater:
 «Maneater» — сингл американского дуэта Hall & Oates.
 Maneater — компьютерная игра в жанре экшн-RPG.